Blinow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Anatoljewitsch Blinow (* 1987), russischer Biathlet
 Fjodor Abramowitsch Blinow (1831–1902), russischer Traktor-Konstrukteur
 Juri Iwanowitsch Blinow (* 1949), russischer Eishockeyspieler
 Wiktor Nikolajewitsch Blinow (1945–1968), russischer Eishockeyspieler